Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1990/91 war die 28. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 25. August 1990 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 19. Mai 1991 mit dem 34. Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1990/91 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in drei Gruppen unterteilt. Im Gegensatz zur Vorsaison hatten aber nicht alle Gruppen 17 Mannschaften. 
In der übergeordneten Süper Lig wurde die Mannschaftszahl von 18 Mannschaften auf 16 reduziert, indem statt der üblichen drei diesmal fünf Mannschaften abstiegen. Dies hatte zur Folge, dass in zwei der drei Gruppen die Mannschaftszahl von 17 auf 18 gesteigert werden musste. So spielen jeweils 18 Mannschaften in der „Gruppe A“ (A Grubu) und der „Gruppe B“ (B Grubu) und 17 Mannschaften in der „Gruppe C“ (C Grubu) um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig. Die Einteilung der Mannschaften in die jeweiligen Gruppen wurde von der Vorsaison übernommen.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen steigen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen steigen in die TFF 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 39 Mannschaften die fünf Absteiger aus der Süper Lig Malatyaspor, Altay Izmir, Samsunspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor und die acht Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Yalovaspor, Gaziosmanpaşaspor, Ünyespor, Düzce Doğsanspor, Bucaspor, Gönenspor, Hatayspor und Elazığspor hinzugekommen.

Samsunspor erreichte am Saisonende durch die Meisterschaft der Gruppe A den direkten Wiederaufstieg in die Süper Lig. In der Gruppe B erreichte Altay Izmir mit der Meisterschaft ebenfalls den direkten Wiederaufstieg. Adana Demirspor erreichte die Meisterschaft der Gruppe C und stieg nach dem Abstieg in der Vorsaison wieder in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften Giresunspor, Sümerbank Beykozspor, Akçaabat Sebatspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Kütahyaspor, Kuşadasıspor, Yeni Afyonspor und aus der Gruppe C die Mannschaften Nevşehirspor, Niğdespor und Polatlıspor abgestiegen.

Torschützenkönige der gesamten Liga und der Gruppe A wurden mit 28 Treffern Büyük Hasan und Harun Erol vom westanatolischen Vertreter Yalovaspor. In der Gruppe B wurde mit 25 Treffern Hasan Yıldırım von Altay Izmir Torschützenkönig, während in der Gruppe C Salih Karahan von Keçiörengücü und Murat Şimşek von Malatyaspor mit 29 Treffern Torschützenkönige wurden.

Gruppe A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe C

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der TFF 1. Lig auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 2. Futbol Ligi 1990/91 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1990/91 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1990/91 auf mackolik.com (türkisch)

Einzelnachweise 

1990/91
Fußballsaison 1990/91